Cheng (成)/Chéng, een Chinese familienaam
 Cheng (程)/Chéng, een Chinese familienaam
 Cheng, de HK-romanisatie van Zheng (achternaam), een Chinese familienaam